Альберт Андо (, англ. Albert Ando, родился в Токио,  Япония  15 ноября 1929 – 19 сентября 2002, США) — японский экономист, профессор  Пенсильванского университета.

Биография 
Альберт родился в Токио 15 ноября 1929 года, после Второй мировой войны отправился в США вместо работы в семейным бизнесе (Андо Корпорации).
В 1951 году получил степень бакалавра по экономике в  университете Сиэтла.
В 1953 году получил степень магистра по экономике, а 1956 году получил докторскую степень по математической экономике в  университете Карнеги.
В период 1956 — 1963 гг. преподавал в  университете Карнеги.
В период 1963 — 1967 гг. преподавал в качестве доцента кафедры экономики и финансов, а с 1967 года до 2002 года в качестве профессора кафедры экономики и финансов  Пенсильванского университета.
Андо был приглашенным лектором в  Лёвенском католическом университете, Боннском университете, Стокгольмском университете, консультантом Международного валютного фонда, Совета управляющих  Федеральной резервной системы, Банка Италии и агентства экономического планирования Японии.
Андо умер в возрасте 72 лет от лейкемии в 19 сентября 2002 году.

Основные идеи 
Андо сотрудничал с Гербертом Саймоном  по вопросам агрегации и причинно-следственной связи в экономических системах.
Вместе с  Франко Модильяни предложил гипотезу жизненного цикла, которая гласит, что уровень дохода колеблется на протяжении жизни человека, и сбережения позволяют потребителям перераспределять доход с периодов, когда его уровень высок, на периоды, когда он низок.

Андо сделал важный вклад в эконометрике, стохастическом оптимальном управлении, теории агрегирования и распределении в динамических системах, монетарной экономической теории, макроэкономическом моделировании и разработки мер экономического роста с учетом циклических колебаний и инвестиционного поведения.
Определил причину десятилетней рецессии в Японии в 1990-х годах — значительные потери  капитала домохозяйств, держащих корпоративные акции.
Обнаружил потери сбережений в возрастных домохозяйствах, при чем в Италии и в США этот процесс происходит быстрей, чем в Японии.
Обнаружил, что стоимость капитала в Японии выше, чем в США, если сравнивать данные по компаниям, и равны, если принимать в расчет данные национальных счетов.
Обнаружил, что уровень сбережений не будет увеличиваться, когда число детей в семье  снижается, так как доля пожилых людей в общей численности будет расти, общая тенденция снижения количества детей в семьях также отмечает.

Награды 
За выдающиеся за слуги в области экономики был награждён:
 член  Эконометрического общества.
 1955 — премия Александра Хендерсона
 1966—1967 — член исследовательского  Фонда Форда
 1970 —  Стипендиат Гуггенхайма
 1977—1978 —  премия Александра фон Гумбольда
 1982—1984 — член  Японского фонда.

Библиография 
 Simon H. A., Ando A. Aggregation of Variables in Dynamic Systems. Econometrica, vol. 29, no. 2 (March 1961), pp. 111-138
 Fisher F. M., Ando A. Two Theorems on Ceteris Paribus in the Analysis of Dynamic Systems. American Political Science Review, vol. 56 (March 1962), pp. 110-113
 Ando A., Modigliani F. http://www.econ.nyu.edu/user/violante/NYUTeaching/MTA/Spring14/Readings/ando_aer.pdf  The ‘Life Cycle’ Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests]. American Economic Review, vol. 53, no. 1 (March 1963), pp. 55-84
 Ando A., Modigliani F. The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier. American Economic Review, vol. 55, no. 4 (September 1965), pp. 693-728
 Ando A., Modigliani F. Econometric Analysis of Stabilization Policies. American Economic Review, vol. 59, no. 2 (May 1969), pp. 296-314
 Ando A., Fisher F. M., Simon H. A. Essays on Social Science Models. Cambridge, Massachusetts:MIT Press,  1963
 Ando A. On a Problem of Aggregation. International Economic Review, vol. 12, no. 2 (June1971), pp. 306-11
 Ando A. Some Aspects of Stabilization Policies, the Monetarist Controversy, and the MPS Model. International Economic Review, vol. 15, no. 3 (October1974), pp. 541-71
 Ando A. On the Contributions of Herbert A. Simon to Economics. Scandinavian Journal of Economics, 1979, vol. 81, no. 1, pp. 83-93
 Hayashi F., Ando A., Ferris R. Life Cycle and Bequest Savings: A Study of Japanese and U.S. Households Based on Data from the 1984 NSFIE and the 1983 Survey of Consumer Finances. Journal of the Japanese and International Economies, vol. 2, no. 4 (December 1988), pp. 450-491
 Ando A. Missing Household Saving and Valuation of Corporations: Inquiry into Japanese National Accounts I. Journal of the Japanese and International Economies, vol. 16, no. 2 (June 2002), pp. 147-176
 Ando A. The Elusive Total Budget Outlay of the Japanese Government: An Inquiry into the Japanese Accounts II. Journal of the Japanese and International Economies, vol. 16, no. 2 (June 2002), pp. 177-193
 Ando A.,Klein L.R.Long-Run Growth And Short-Run Stabilization: Essays in Memory of Albert Ando //Edward Elgar Publishing, 2006 ISBN 978-1843766438
 Ando A. Evaluation of an Ad Hoc Procedure for Estimating Parameters of Some Linear Models //2010. ISBN 978-1172543113
 Ando A. Bayesian Analysis of the Independent Multi-Normal Process--Neither Mean Nor Precision Known//Nabu Press, 2013 ISBN 978-1289689032

Примечания 

Лауреаты премии Гумбольдта
Выпускники Сиэтлского университета
Действительные члены Эконометрического общества